Translokation steht für:

 Translokation (Genetik), die Ortsveränderung von Chromosomen oder von Chromosomenteilen innerhalb eines Chromosomenbestandes
 Tierwanderung, die Ortsveränderung von Tieren
 Gebäudeversetzung, Standortversetzung eines Bauwerks
 Cotranslationaler Proteintransport, ein biochemischer Vorgang
 Pedogenese#Translokation, räumliche Verlagerung von Bodenbestandteilen durch Wasser

Siehe auch:
 Translozierung
 Dislokation